Стейн () — прізвище.

Відомі носії:

 Деніел Едвард Стейн (1977) — англійський ді-джей, відоміший як DJ Fresh
 Еліас Стейн (1748 — 1812) — нідерландський шахіст
 Колін Стейн (1947) — шотладський футболіст
 Мартінус Тьоніс Стейн (1857 — 1916) — південноафриканський юрист, політик і державний діяч